Alleghany County kan syfta på:

Alleghany County, North Carolina
Alleghany County, Virginia

Se även
Allegany County – flera
Allegheny County